«Брат» — название нескольких фильмов.

 «Брат» — советский фильм 1982 года.
 «Брат» — российский фильм 1997 года режиссёра Алексея Балабанова.
 «Брат 2» (2000) — продолжение российского фильма Алексея Балабанова.
 «Брат 3» — российский фильм 2022 года, не связанный с дилогией Алексея Балабанова.
 См. также 
 Брат (страница неоднозначностей)